Алексей Вахрушев:
 Вахрушев, Алексей Алексеевич (род. 1942) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике, почётный гражданин города Котласа.
 Вахрушев, Алексей Юрьевич (род. 1969) — российский режиссёр, сценарист.